Orbini ist der Familienname folgender Personen:

 Heino Orbini (* 1939), Schweizer Conférencier und Schauspieler
 Mavro Orbini (1563–1614), kroatischer Benediktinermönch, dalmatischer Intellektueller und Geschichtsschreiber

Siehe auch:
 Orbigny (Begriffsklärung)